Phinéas est un nom propre qui peut désigner :
Phinéas, un personnage de la Bible ;
Phinéas Flynn, un des personnages principaux de la série télévisée Phinéas et Ferb.

de:Pinhas
en:Phineas (disambiguation)
el:Φινεές
ja:ピネハス
pt:Phineas